Marsilly (Charente-Maritime)
 Marsilly (Mosela)